Open 13 2018, właśc. Open 13 Provence 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2018 z cyklu Open 13 rozgrywany w dniach 19–25 lutego 2018 roku w Marsylii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 718 810 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 we Francji